ABR как Answer Bid Ratio - в телекоммуникационной среде, среднестатистический параметр, показывающий соотношение между успешными вызовами и вызовами с ответом Занято.

 ABR как Average BiRate -  В форматах потокового видео и аудио - усреднённый битрейт при измерениях скорости прохождения битов информации